Aguascalientes – Mexikó egyik tagállama
 Aguascalientes – község az azonos nevű tagállamban
 Aguascalientes – az azonos nevű tagállam fővárosa, a község központja